Ambatomanga può riferirsi a due comuni del Madagascar:

 Ambatomanga (Arivonimamo)
 Ambatomanga (Manjakandriana)